Abbeville může být:

Abbeville – město ve Francii
 Abbeville (Alabama) – město v Alabamě
 Abbeville (Georgie) – město v Georgii
 Abbeville (Louisiana) – město v Louisianě
 Abbeville (Mississippi) – město v Mississippi
 Abbeville (Jižní Karolína) – město v Jižní Karolíně
 Abbeville-Saint-Lucien – obec ve Francii
 Abbéville-la-Rivière – obec ve Francii
 Abbéville-lès-Conflans – obec ve Francii

Podobné názvy 
 Abbyville
 Abbévillers